Música
 O Nosso Amor (álbum de Guilherme & Santiago)
O Nosso Amor (canção), presente no álbum acima

 O Nosso Amor (álbum de Rui Bandeira)
 Nuestro amor, canção da banda RBD, conhecida no Brasil como "Nosso Amor"